

Biografia
Veneziano di origine, si stabilì ad Ala, dove fu direttore della Filarmonica dal 1887 al 1889. Si distinse come pianista e violinista, nel 1888 accompagnò al pianoforte Giacomo Sartori nell'interpretazione di una Fantasia su Roberto il diavolo di Meyerbeer nella sala della Filarmonica di Ala e l'anno seguente al Teatro Sociale di Ala eseguì al violino una Fantasia originale di Mazza.

Fu autore di musiche per banda, tra queste Valentino (marcia), Speriamo (mazurka), Da Ala a Venezia (galop), Da Ala a Barcellona (galop), e altre composizioni (un Pezzo fantastico, presentato nell'accademia del 31 ottobre 1888, Elegia per clarinetto presentata il 27 ottobre 1889, Adagio per l'Elevazione).

Dal 1900 fu a Dolo, dove fu maestro di musica.

Note

Bibliografia